André Lalande peut désigner : 
 André Lalande (1867-1963), philosophe français ;
 André Lalande (1913-1995), général français.